Nackenschlag steht für:
 Nackenschlag (Boxen), regelwidriger Schlag beim Boxen
 Nackenschlag (Knechtschaft), mittelalterliche Form der Aufnahme in die Knechtschaft, siehe Schwertleite
 Nackenschlag (Knoten), ein beim Lastenumschlag verwendeter Knoten
 Nackenschlag (Draht), eine beim Rödeln verwendete Verknüpfungsart von Stahlgeflechten
 Nackenschlag, Symbol für etwas, das jemanden empfindlich trifft